Trnavac (Plitvička Jezera), een plaats in de Kroatische gemeente Plitvička Jezera
 Trnavac (Zaječar), een plaats in de Servische gemeente Zaječar